Heermoes, een plant uit de paardestaartfamilie
 een Tovenaar of heks
 een boze geest of spook.